Die ASEAN-Fußballmeisterschaft 2002 war die vierte Auflage des Wettbewerbs. Gastgeber der Meisterschaft waren Indonesien und Singapur. Teilnahmeberechtigt sind alle südostasiatischen Fußballnationalmannschaften, die dem ASEAN Football Federation angehörten. Das Turnier gewann der Titelverteidiger, die Mannschaft aus Thailand.

Turnier 
Das Fußballturnier fand vom 15. Dezember bis zum 29. Dezember 2002 in Indonesien und Singapur statt. Die teilnehmenden Länder waren:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu fünf bzw. vier Mannschaften. Die Gruppensieger und -zweiten trafen in den Halbfinals aufeinander, die Sieger der Halbfinalbegegnungen ermittelten anschließend den Sieger der ASEAN-Meisterschaft 2002. Die Halbfinalverlierer spielten den Turnierdritten aus.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden im Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden im Nationalstadion von Singapur ausgetragen.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Südostasienmeister 2002:
Thailand

Weblinks 
 ASEAN Football Federation Championship Official Website

2002
Sudostasienmeisterschaft
Sudostasienmeisterschaft 2002
Sudostasienmeisterschaft 2002
Sportveranstaltung in Indonesien
Sportveranstaltung in Singapur